Adkin Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adkin Branch (Neuse River) im US-Bundesstaat North Carolina
 Adkin Branch (Tug Fork) im US-Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Adkins Branch